Rok 2002 był trzynastym, w którym funkcjonowała lista najlepiej sprzedających się albumów na Węgrzech, Top 40 album- és válogatáslemez-lista.

Historia notowania

Przypisy 

Listy albumów numer jeden na Węgrzech
2002 w muzyce
2002 na Węgrzech